Eurocup, EuroCup oder auch Euro Cup steht für folgende Sportwettbewerbe:

 Basketball
 EuroCup, ein von der ULEB ausgetragener Wettbewerb für Männer
 Eurocup Women, ein von der FIBA ausgetragener Wettbewerb für Frauen
 FIBA EuroCup Challenge, ein ehemaliger von der FIBA ausgetragener Wettbewerb für Männer
 Name des Europapokals der Pokalsieger zwischen 1997 und 1998

 Football
 Australian Football Euro Cup, Turnier auf europäischer Ebene

 Handball
 EHF Euro Cup, europäischer Handballwettbewerb für Nationalmannschaften

 Sonstige
 Tamiya Euro-Cup, deutsche Breitensportrennserie für funkferngesteuerte Modellautos